Kerrs Pink (aardappel), een Schots/Iers aardappelras
Kerrs Pink (band), een Noorse muziekgroep, vernoemd naar de aardappel
Kerrs Pink (album), debuutalbum van de groep